Albánia
Narta, település Albániában, Elbasan megye Gramsh községében 
Narta, település Albániában, Vlora megye Vlora községében 

 Horvátország
Narta, település Horvátországban